Cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria – Addis Abeba, Etiopia
Cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria – Biloxi, Stati Uniti d'America
 Cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria – Grand Island, Stati Uniti d'America
 Cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria – Scardona, Croazia
 Concattedrale della Natività della Beata Vergine Maria – Juneau, Stati Uniti d'America